Радіосигнал — це сигнал, що поширюється за допомогою радіохвиль.

Радіосигнали можуть передаватись та прийматись у всіх можливих діапазонах радіохвиль з використанням широкого спектра видів модуляції. Для передачі радіосигналів використовуються радіопередавальні пристрої, для приймання — радіоприймачі.

Радіосигнали використовуються для вирішення цілого ряду технічних та наукових задач, найпоширенішими з яких є:
 телекомунікації;
 керування;
 радіогеодезія;
 радіолокація;
 радіоастрономія.

радіо